Леннартссон () — фамилия.
 Леннартссон, Бенни (род. 1942) — шведский футболист и футбольный тренер.
 Леннартссон, Лиселотта (род. 1987) — шведская кёрлингистка.